Delta Force — компьютерная игра, тактический шутер от первого лица, разработанный компанией NovaLogic. Выпуск игры состоялся 1 ноября 1998 года. На русский язык игра официально переведена не была (существует неофициальный перевод от студии 7Wolf). 
40 боевых миссий объединены в 5 кампаний: Перу, Чад, Индонезия, Узбекистан и Новая земля. Все миссии в игре проходят под открытым небом, на природе, что даёт игроку свободу действий и выбора тактики. Задания в каждой миссии разные: уничтожение незаконных вооружённых формирований и боевой техники, освобождение заложников и даже перехват ядерных боеголовок. У игрока перед началом задания есть возможность лично подобрать вооружение.

Примечания 

Delta Force
Шутеры от первого лица
Тактические шутеры
Компьютерные игры 1998 года
Игры только для Windows
Компьютерные игры, разработанные NovaLogic
Компьютерные игры, изданные NovaLogic